Crouch steht als Ortsname für:

 Crouch (Idaho), Vereinigte Staaten
 Crouch (Swale), Kent, England
 Crouch (Tonbridge and Malling), Kent, England
 Crouch Township (Illinois), Vereinigte Staaten

Personen:

 Andraé Crouch (1942–2015), US-amerikanischer Gospelsänger und Komponist
 Anna Maria Crouch (1763–1805), Schauspielerin und Sängerin, Mätresse von König Georg IV. von Großbritannien
 Brock Crouch (* 1999), US-amerikanischer Snowboarder
 Carly Lorraine Crouch (* 1982), US-amerikanische evangelische Theologin
 Colin Crouch (* 1944), britischer Politikwissenschaftler und Soziologe
 Colin Stamford Crouch (1956–2015), englischer Schachspieler und Verfasser von Schachbüchern
 David Crouch (* 1953), britischer Mittelalterhistoriker
 Edward Crouch (1764–1827), US-amerikanischer Politiker
 Graham Crouch (1948–2019), australischer Mittel- und Langstreckenläufer
 Julia Crouch (* 1962), britische Schriftstellerin
 Julian Crouch (* 1962), britischer Bühnen- und Kostümbildner, Theater- und Opernregisseur
 Neil R. Crouch (* 1967), südafrikanischer Botaniker und Ethnobotaniker
 Paul Crouch († 2013), US-amerikanischer Fernsehprediger
 Peter Crouch (* 1981), englischer Fußballspieler
 Randy Crouch (* 1952), US-amerikanischer Countrysänger und Multiinstrumentalist
 Roger K. Crouch (* 1940), US-amerikanischer Astronaut
 Sandra Crouch (* 1942), US-amerikanische Gospelsängerin und Schlagzeugerin; Zwillingsschwester von Andraé Crouch
 Stanley Crouch (1945–2020), US-amerikanischer Autor, Musikkritiker und Jazz-Schlagzeuger
 Suzanne Crouch, US-amerikanische Politikerin
 William W. Crouch (* 1941), US-amerikanischer General

Fiktive Personen:

 Barty Crouch jr., Figur aus den Harry-Potter-Romanen
 Bartemius Crouch, Figur aus den Harry-Potter-Romanen

Sonstiges:

 Crouch Cars, britischer Autohersteller
 Crouch Automobile Manufacturing and Transportation Company, ehemaliger US-amerikanischer Automobilhersteller (1899–1900)
 Gray & Couch, ehemaliger US-amerikanischer Automobilhersteller mit dem Markennamen Crouch (1905–1912)
 Crouch Island, Insel vor der Westküste der Antarktischen Halbinsel

— im NRHP gelistete Objekte:

 Crouch-Perkins House, in McKinney, Texas, ID-Nr. 87001691
 Crouch-Ramsey Family Farm, in Summitville, Tennessee, ID-Nr. 05000830